7/1 kan syfta på:

 7 januari
 1 juli (amerikanskt datumformat)